— японский дозвуковой учебно-тренировочный самолёт, разработанный компанией «Кавасаки» для Воздушных сил самообороны Японии.

Первый полёт прототип XT-4 совершил 29 июля 1985 года. Поставки в Воздушные силы Японии начались в 1988 году. На T-4 летает японская пилотажная группа Blue Impulse.

История 
4 сентября 1981 года компания «Кавасаки» была выбрана министерством обороны Японии разработчиком нового учебно-тренировочного самолёта по программе MT-X. Новый самолёт предназначался для замены Lockheed T-33A и Fuji T-1. Проект базировался на разработанном инженером Коки Исодзаки () самолёте KA-851. Проектирование нового УТС было завершено к октябрю 1982 года. Строительство первого прототипа началось в апреле 1984 года, а первый полёт прототип XT-4 (№ 56-5601) совершил 29 июля 1985 года. Всего было заказано четыре прототипа, которые были поставлены в течение декабря 1985 — июля 1986 годов.

Производство самолёта началось в 1986 финансовом году. Первый серийный T-4 совершил первый полёт 28 июня 1988 года. Первый самолёт в Воздушные силы самообороны был поставлен 20 сентября 1988 года. В производстве T-4 также участвовали компании «Мицубиси» и «Фудзи», имевшие по 30 % доли. Производство самолёта завершилось в марте 2003 года.

Всего к сентябрю 2000 года было заказано 212 самолётов, включая прототипы, последний из которых был поставлен в марте 2003 года. Большая часть самолётов поступила на вооружение 31 и 32 учебных эскадрилий 1 авиакрыла, базирующегося на авиабазе Хамамацу рядом с Токио. Пилотажная группа Blue Impulse (11-я эскадрилья 4-го авиакрыла) получила первый самолёт в 1994 году. Группа использует 9 самолётов T-4.

Тактико-технические характеристики

На вооружении 
  — 208 Т-4, по состоянию на 2012 год

См. также 
Аналогиː

Примечания

Литература

Ссылки 
 Kawasaki T-4 на сайте производителя

Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты Kawasaki
Самолёты Японии
Учебные самолёты